R. Simeon bezeichnet folgende Personen:

 Schimon ben Jochai, jüdischer Gelehrter, Tannait der 3. Generation
 Simon ben Pazzi, jüdischer Gelehrter, Amoräer der 3. Generation